Stuka, település Észak-Macedóniában 
Ju 87, Sturzkampfflugzeug  (Stuka), német taktikai zuhanóbombázó repülőgép
Ganz TM, villamos, a Stuka nevet a német zuhanóbombázó hangja után kapta